Charbonnières ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

Charbonnières (Eure-et-Loir) im Département Eure-et-Loir
Charbonnières (Saône-et-Loire) im Département Saône-et-Loire

mit Namenszusatz:
Charbonnières-les-Bains im Département Rhône
Charbonnières-les-Sapins im Département Doubs
Charbonnières-les-Varennes im Département Puy-de-Dôme
Charbonnières-les-Vieilles im Département Puy-de-Dôme

Siehe auch:
Charbonnier